Feldstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Feldstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro